Рунов — русская фамилия.

Известные носители 
 Рунов, Борис Александрович (1925—2017) — Герой Советского Союза, академик ВАСХНИЛ/РАСХН.
 Рунов, Валентин Александрович (род. 1951) — военный историк.
 Рунов, Виктор Сергеевич (1907—1968) — советский композитор, дирижёр.
 Рунов, Владимир Викторович (1937—2022) — журналист и писатель.
 Рунов, Игорь Васильевич (1963—2011) — советский волейболист.
 Рунов, Константин Алексеевич (1839—1877) — русский военный деятель.